Pericón puede referirse a:
Al Pericón (danza)
Personas
Pericón de Cádiz, cantaor de flamenco
Botánica
El nombre común de la planta Asclepias curassavica.
El nombre común de la planta Crataegus monogyna.
El nombre común de la planta Hypericum androsaemum.
El nombre común de la planta Hypericum humifusum.
El nombre común de la planta Hypericum linariifolium.
El nombre común de la planta Hypericum perforatum.
El nombre común de la planta Tagetes lucida''', empleada en la gastronomía y la herbolaria de México y Guatemala.

Pericon